Toponimul Livov se poate referi la:
 Orașul ucrainean Liov
 Livov, Bardejov, comună din Districtul Bardejov, Slovacia